Ferreri ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ferreri, französischer Jazzmusiker, Autor und Musikproduzent
 Jean-Marc Ferreri (* 1962), französischer Fußballspieler
 Giusy Ferreri (* 1979),  italienische Popsängerin
 Juan Ferreri (* 1970), uruguayischer Fußballspieler
 Léon Ferreri, französischer Jazzmusiker
 Marco Ferreri (1928–1997), italienischer Filmregisseur
 Walter Ferreri (* 1948), italienischer Astronom

Ferreri bezeichnet:
 (3308) Ferreri, Asteroid

Siehe auch:
 Ferrere
 Ferrieri
 Ferrero
 Ferrera
 Ferrari